Georg Blohm ist der Name folgender Personen:

* Georg Blohm (Politiker) (1733–1798), deutscher Kaufmann und Politiker
 Georg Blohm (Kaufmann) (1801–1878), deutscher Kaufmann, Mäzen und Philanthrop
 Georg Blohm (Agrarwissenschaftler) (1896–1982), deutscher Agrarwissenschaftler